Scorțeni peut désigner différentes localités dans les pays de langue roumaine.

Scorțeni, une commune du județ de Bacău
 Scorțeni, une commune du județ de Prahova

Scorțeni, une commune du raion de Telenești